Homonymie d'unités militaires

Le  d'armée peut faire référence au :
 56e corps d'armée (Allemagne),
 56e corps de blindés (Allemagne).